Limpopo har flere betydninger:

 Limpopo – en afrikansk flod
 Limpopo (provins) – en provins i Sydafrika